Иска́телей () — рабочий посёлок в России, административный центр Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Расположен в 4 км ниже по реке Печора от Нарьян-Мара. К востоку от посёлка находятся озёра Солдатское и Сазоновское.

Статус и управление 
Посёлок Искателей в рамках административно-территориального устройства имеет статус посёлка городского типа районного значения.

В рамках муниципального устройства, он образует муниципальное образование городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» с единственным населённым пунктом в его составе.

До 2004 года территория рабочего посёлка Искателей входила в состав муниципального образования „Город Нарьян-Мар“ и являлась при этом самостоятельным образованием, жители посёлка принимали участие как в выборах своего Главы администрации и поселкового совета, так и в выборах Главы города Нарьян-Мар.
   
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, 23 декабря 2004 года Собранием депутатов НАО был принят закон № 286-СД от 23 декабря 2004 года, который исключил из состава муниципального образования „Город Нарьян-Мар“ территорию рабочего поселка Искателей, и наделил рабочий посёлок Искателей статусом муниципального образования — городского поселения.

История 
Посёлок Искателей на территории Ненецкого автономного округа образовался как база геологических организаций. 1 апреля 1968 года образована Нефтегазо-разведочная экспедиция глубокого бурения № 5 треста „Войвожнефтегазразведка“ Ухтинского территориального геологического управления (Приказ № 1 от 08.04.1968 года).

Название Искателей посёлок получил 20 марта 1974 г.

В 1975 году открыта школа.

С 1 июля 1976 года на базе Нарьян-Марской геофизической партии и газокаротажной партии № 2 Ухтинского территориального геологического управления создана хозрасчетная на самостоятельном балансе Поморская геофизическая партия Архангельского территориального геологического управления с базой в поселке Искателей (Приказ № 208 от 28.04.1976 года по Мингео РСФСР).

Решением Архангельского областного исполнительного комитета № 78 от 01.03.1982 года посёлок Искателей отнесен к категории рабочих поселков.

Решение № 105 Ненецкого окружного исполнительного комитета от 22.03.1982 года гласит:
 Отнести населённый пункт „Искателей“ к категории рабочих поселков с сохранением за ним прежнего наименования.
 Образовать на территории рабочего поселка Искателей поселковый совет народных депутатов, подчинив его окружному Совету.

20 июня 1982 года состоялись выборы народных депутатов Искательского поселкового Совета первого созыва. 25 июня 1982 года состоялась первая организационная сессия народных депутатов.

Административную самостоятельность получил в мае 2005 года, до этого подчинялся администрации Нарьян-Мара.

Население

Экономика 
В посёлке расположены несколько предприятий нефтегазового сектора:
 ООО «Башнефть-Полюс»
 АО «Ненецкая нефтяная компания»
 ООО «Нарьянмарнефтегаз»
 ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»
 ЗАО «Арктикнефть»,
а также предприятие сервиса нефтегазового и энергетического сектора:
 ООО «МК-СЕРВИС»
 ООО «Компания Севергеолдобыча»
 ЗАО «Поморнефтегазгеофизика»

Микрорайоны 
 Центральный
 Факел
 Тиманской экспедиции
 Нарьян-Мар Вилладж 
 Угольный

Улицы 
 Ардалина, улица
 Арктический, переулок
 Берёзовая, улица
 Газовиков, переулок
 Геологов, улица
 Геофизиков, переулок
 Губкина, улица
 Дружбы, улица
 Лая-Вожский, проезд
 Ленинградский, переулок
 Летняя, улица
 Международная, улица
 Молодёжная, улица
 Монтажников, улица
 Нефтяников, улица
 Озёрная, улица
 Озерный, переулок
 Песчаный, проезд
 Поморская, улица
 Россихина, улица
 Садецкого, улица
 Северная, улица
 Солнечная, улица
 Спортивная, улица
 Строителей, улица
 Строительный, переулок
 Тиманская, улица
 Угольная, улица
 Юбилейная, улица
 Яралова, улица

Памятники

Ликвидированные 
 Самолёт Ту-124Ш, бортовой № 35, заводской номер 7350509 (списанный из ВВС России) — в начале 1990-х годов был подарен посёлку по инициативе народного депутата РФ Колтунова А. Б. Самолёт совершил самостоятельный перелёт из Амдермы в Нарьян-Мар, затем с помощью вертолёта Ми-26 был перевезен в посёлок Искателей, и установлен в его центре. Самолёт был главной  достопримечательностью посёлка, однако располагавшийся в нём детский клуб «Орион» оказался нерентабельным, и в 2004 году по решению депутатов Искательского поссовета, он был распилен на металлолом.

Существующие 
 Оружие Победы - Танк Т-34-85 — открыт 8 мая 2015 г. Танк выпущен в конце 1945 г., состоял на вооружении Войска Польского, в 2014 году отреставрирован и доставлен из Польши в Нарьян-Мар.
 Памятник геологоразведчикам — открыт в центре посёлка у здания бывшей конторы Нарьян-Марской нефтегазоразведочной экспедиции после реставрации 4 ноября 2014 г. (ранее этот памятник был установлен в 2001 году на въезде в посёлок).
 Памятник Петру и Февронии — открыт 5 ноября 2016 г.
 Памятник «Любовь и верность» — открыт 25 июня 2017 г.

Транспорт

Авиатранспорт 
В посёлке расположен вертодром «Угольная»

Автобус 
Посёлок Искателей соединён автобусными маршрутами с городом Нарьян-Мар и с посёлком Красное.
 Маршрут № 10: п. Искателей — Нарьян-Мар Вилладж (кольцевой)
 Маршрут № 101: п. Искателей — п. Красное
 Маршрут № 411: п. Искателей — г. Нарьян-Мар (Морской порт)
 Маршрут № 413: п. Искателей — г. Нарьян-Мар (п. Городецкий) 
 Маршрут № 415: п. Искателей — Аэропорт

С ноября 2020 года движение автобусов МУП «Нарьян-Марское АТП» в посёлке, можно отслеживать через сервис Яндекс.Карты.

Примечания

Ссылки 

 Страница МО "Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» на сайте МО «Заполярный район»
 Официальный сайт МО "Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей».
ГБОУ НАО «СШ п. Искателей».

Карты 

Посёлки городского типа Ненецкого автономного округа
Районные центры Ненецкого автономного округа
Населённые пункты Заполярного района
Городские поселения Ненецкого автономного округа